Gin Fizz steht für:

 Gin Fizz, Cocktail, siehe Fizz
 Jeanneau Gin Fizz, Segelbootstyp

Siehe auch:
 Gin und Fizz, francobelgischer Comic, siehe Harry und Platte